Алоха 'Оэ ( — Прощание с тобой) — самая известная песня последней королевы Гавайев Лилиуокалани, ставшая культурным лейтмотивом Гавайев, популярным у туристов.

Описание 
Песня была написана под впечатлением конного путешествия в 1877 на наветренный берег острова Оаху, во время которого королева Лилиуокалани стала свидетелем нежного прощания полковника Джеймса Бойда и молодой девушки из Маунавили.

Лилиуокалани сочинила мелодию песни на обратном пути в свой дом «Уошингтон Плейс» в Гонолулу, а по возвращении домой она сочинила и слова песни.

Мелодия хора напоминает мелодию хора песни «There’s Music In The Air», написанной Джорджем Фредериком Рутом в 1854 году.

В литературе 
У Джека Лондона есть рассказ «Алоха Оэ», где рассказано об этой песне.

Слова песни 

Haʻaheo ka ua i nā pali
Ke nihi aʻela i ka nahele
E hahai (uhai) ana paha i ka liko
Pua ʻāhihi lehua o uka

Hui:
Aloha ʻoe,
aloha ʻoe
E ke onaona noho i ka lipo
One fond embrace,
A hoʻi aʻe au
Until we meet again

ʻO ka haliʻa aloha i hiki mai
Ke hone aʻe nei i
Kuʻu manawa
ʻO ʻoe nō kaʻu ipo aloha
A loko e hana nei

Maopopo kuʻu ʻike i ka nani
Nā pua rose o Maunawili
I laila hiaʻia nā manu
Mikiʻala i ka nani o ka lipo

Дождь гордо ударяется о скалы
И мягко падает на деревья.
Кажется, что он ищет почки
Цветка охиа лехуа в долине

Припев:
До свиданья тебе,
до свиданья тебе,
Красавица, что живёт под тенью ветвей.
Одно дружеское объятье
Перед тем, как я уйду
До нашей следующей встречи

Сладкие воспоминания возвращаются ко мне,
Снова принося привет
Из прошлого.
Дорогая, да, ты принадлежишь мне,
Истинная любовь никогда тебя не покинет

Я увидел всё твоё очарование,
Прекрасная роза Маунавили,
Где живут птицы любви,
Которые пьют мёд с твоих губ.

См. также 
 Гавайи Алоха
 Леи для любящих родину
 Hawaii Pono’i — гимн

Примечания 

Песни 1877 года
Гавайские песни